Le sigle CFB peut signifier :
 Canadian Forces Base (en français, base des Forces armées canadiennes) ;
 Centrale féline belge, un des livres des origines félines belge ;
 Chemin de fer de Belfort, en France ;
 Chemin de fer de Benguela, en Angola.
 Chemin de fer du Beaujolais, en France ;
 Chemin de fer du Bocq, en Belgique ;
 Commission fédérale des banques,  en Suisse ;
 Communauté française de Belgique, une des trois communautés fédérales de la Belgique ;
 Continental flood basalt (en français, basalte de plateau continental) ;
 Cipher Feedback (en français, chiffrement à rétroaction), un mode d'opération en cryptologie.
 
Le code Cfb peut faire référence :
 climat tempéré océanique humide, dans la classification de Köppen.